Honghesaurus longicaudalis è un rettile acquatico estinto, appartenente ai pachipleurosauri. Visse nel Triassico medio (Anisico, circa 244 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Cina.

Descrizione
Questo animale era piuttosto simile agli altri pachipleurosauri, come Neusticosaurus e Keichousaurus, ma se ne distingueva principalmente per la coda eccezionalmente allungata e per il muso piuttosto lungo. Honghesaurus era lungo circa 80 centimetri, una misura mediamdente superiore a quella degli altri pachipleurosauri, anche se non era di certo il più grande del gruppo. Honghesaurus è il primo pachipleurosauro dalla coda eccezionalmente lunga, comprendente 69 vertebre caudali (su un totale di 121 vertebre),

Honghesaurus era caratterizzato da alcune autapomorfie: muso più lungo della porzione postorbitale del cranio, 47,8% della lunghezza del cranio; narice esterna longitudinalmente retratta, lunga leggermente meno della metà dell'orbita; fossa sopratemporale ovale, anch'essa lunga leggermente meno della metà dell'orbita; una decina di denti nella premascella appuntita anteriormente; due fosse nel processo retroarticolare; 20 vertebre cervicali, 29 dorsali, tre sacrali e 69 caudali; un singolo carpale ossificato; formula falangea 2-3-2-4-1 per la mano e 2-3-4-5-2 per il piede.

Classificazione
Honghesaurus è un rappresentante dei pachipleurosauri, un gruppo di rettili acquatici tipici del Triassico, simili a lucertole e solitamente di piccole dimensioni. In particolare, analisi filogenetiche indicano che Honghesaurus si trovava in una posizione morfologica intermedia tra Qianxisaurus del Ladinico e Wumengosaurus dell'Anisico. Queste tre forme, secondo le analisi, formerebbero un clade monofiletico più derivato dei pachipleurosauri europei (come ad esempio Dactylosaurus, Anarosaurus, Serpianosaurus e Neusticosaurus).

Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Xu e colleghi (2022):

Honghesaurus longicaudalis venne descritto per la prima volta nel 2022, sulla base di resti fossili completi rinvenuti nella zona di Luxi, nello Yunnan in Cina, in terreni risalenti all'Anisico (formazione Guanling). Il nome "Honghesaurus" era già stato utilizzato a livello informale negli anni '70 per una specie di dinosauro ornitopode del Giurassico, successivamente descritto come Yandusaurus. Il nome si riferisce al fiume Honghe, nei pressi del quale sono stati ritrovati i fossili di entrambi gli animali.

Paleoecologia
Il lungo tronco associato a una coda incredibilmente lunga potrebbe aver fornito a Honghesaurus un vantaggio nella manovrabilità e nell'efficienza energetica per il nuoto ondulatorio laterale.

Bibliografia
 Xu, Guang-Hui; Ren, Yi; Zhao, Li-Jun; Liao, Jun-Ling; Feng, Dong-Hao (2022). "A long-tailed marine reptile from China provides new insights into the Middle Triassic pachypleurosaur radiation". Scientific Reports. 12 (1): 7396. doi:10.1038/s41598-022-11309-2. ISSN 2045-2322.

Pachipleurosauri